Алис Криге (, род. 28 июня 1954) — южноафриканская актриса, лауреат премии Лоренса Оливье и «Сатурн», наиболее известная благодаря воплощению на экране образов исторически важных женщин прошлых столетий.

Ранние годы 
Алис Мауд Криге родилась в городе Апингтон в государстве ЮАР в семье врача немецкого происхождения Луиса Криге () и клинического психолога Пат Криге (). Оба её старших брата — Джейк и Люк — также стали врачами. Впоследствии семья переехала в Порт-Элизабет. В 1975 году она окончила Университет Родса (ЮАР), получив степень бакалавра по психологии и драме.

Карьера 

В конце семидесятых Алис Криге переехала в Лондон, где в 1979 году дебютировала в телефильме «Повесть о двух городах». Её прорывом в карьере стала роль в фильме 1981 года «Огненные колесницы», который выиграл четыре премии «Оскар», после чего она снялась в триллере «История с привидениями». В последующие несколько лет Криге добилась успеха благодаря ролям на театральной сцене, в том числе и выступая с Королевской Шекспировской компанией в 1984-85 годах. Во второй половине восьмидесятых она была заметна в фильмах «Царь Давид» с Ричардом Гиром и «Пьянь» с Микки Рурком. Также она сыграла главную роль в малоуспешной голливудской мелодраме 1988 года «Увидимся утром»

Карьера Алис Криге на большом экране пошла в гору в начале девяностых благодаря отрицательным ролям. Она сыграла Королеву боргов в фильме 1996 года «Звёздный путь: Первый контакт», за которую получила Премию «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана, а также снялась в картинах «Лунатики», «Скрыто в Америке», «Аманда», «Сумерки ледяных нимф», «Вампиреныш» и ряде других. На телевидении она снялась в мини-сериале «Динотопия», а также вестерне «Дедвуд». В 2004 году она сыграла плохую мать знаменитой Натали Вуд в биографическом фильме Питера Богдановича «Загадка Натали Вуд», а в следующем году воплотила образ актрисы Джоан Коллинз в телефильме «Династия: За кулисами секса, алчности и интриг».

В 2006 году Алис Криге сыграла роль главного антагониста в фильме «Сайлент Хилл». А последние годы она также была заметна благодаря ролям в фильмах «Одинокие сердца», «Контракт», «Десятидюймовый герой», «Соломон Кейн», «Кожа» и «Ученик чародея».

Личная жизнь 
С 1988 года Алис Криге замужем за сценаристом Паулем Схольманом, у них нет детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения Великобритании
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы